Chiaramonti, une commune italienne. 
Scipione Chiaramonti (1565-1652), mathématicien et philosophe italien. 
Giovanni Battista Chiaramonti (1731-1796), littérateur et jurisconsulte italien. 
Luigi Barnaba Chiaramonti (1742-1823), le nom à la naissance du pape Pie VII. 
Le musée Chiaramonti est l'un des musées du Vatican.